Hessenplatz steht für
Hessenplatz (Frankfurt am Main)
Hessenplatz (Linz)